Молома

 Молома — река в Вологодской и Кировской областях, приток Вятки.
 Молома — село в Опаринском районе Кировской области.